Bechtel ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandra Bechtel (* 1972), deutsche Fernsehmoderatorin
 Friedrich Bechtel (1855–1924), deutscher Sprachwissenschaftler

 Helene Bechtel (* 1866), deutsche Schriftstellerin
 Jessica Bechtel (* 1984), deutsche Ringerin
 Jim Bechtel (* 1952), US-amerikanischer Pokerspieler
 Joseph Bechtel (1879–1942), römisch-katholischer Pfarrer und Opfer des NS-Regimes
 Lothar Bechtel (* 1926), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Nicolas Bechtel (* 2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Otto Bechtel (1868–1939), deutscher Konteradmiral
 Warren A. Bechtel (1872–1933), US-amerikanischer Bauunternehmer

Bechtel bezeichnet:
 Bechtel Corporation, ein US-amerikanisches Unternehmen
 Privatmolkerei Bechtel (Naabtaler Milchwerke), deutsches Milchverarbeitungsunternehmen
 (24922) Bechtel, ein Asteroid

Siehe auch:
 Bechdel